Ålands voetbalelftal (mannen)
 Ålands voetbalelftal (vrouwen)